Belgacem (en arabe : بالقاسم) est un nom d'origine arabe du Maghreb, porté notamment par :

Prénom 
 Belgacem Filah (né en 1981), handballeur algérien.
 Belgacem Haba (né en 1957), scientifique algérien, spécialiste en électronique.
 Belgacem Sabri (né en 1948), médecin et homme politique tunisien.

Patronyme 
 Amar Ben Belgacem dit Amar (1979-2010), peintre franco-tunisien.
 Ouissem Belgacem (né en 1988), ancien sportif de haut niveau et écrivain français d'origine tunisienne.
 Sonia Ben Belgacem, actrice tunisienne.

Voir aussi 
 Belkacem.